Amerikai Egyesült Államok
 Perry (Arkansas)
 Perry Township (Johnson megye, Arkansas)
 Perry Township (Perry megye, Arkansas)
 Perry (Dél-Karolina)
 Perry (Florida)
 Perry (Georgia)
 Perry (Illinois)
 Perry (Iowa)
 Perry (Kansas)
 Perry (Maine)
 Perry (Michigan)
 Perry (Missouri)
 Perry (Nebraska)
 Perry, New York
 Perry (falu, New York)
 Perry (város, New York)
 Perry (Nyugat-Virginia)
 Perry (Ohio)
 Perry (Oklahoma)
 Perry (Oregon)
 Perry (Utah)
 Perry megye (egyértelműsítő lap)